Escambronera puede referirse a:
El nombre común de la planta Lycium barbarum.
El nombre común de la planta Lycium europaeum.